Strmec Stubički je selo u Hrvatskom zagorju u sastavu Općine Stubičke Toplice, Krapinsko-zagorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 753 stanovnika te 252 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Krapinsko-zagorskoj županiji